Прото́граф (от  — ‛первый’ +  — ‛пишу’), многозначный термин:

Текстология и иконопись 
Протограф (реже антигра́ф) — в текстологии (см.: Протограф в текстологии) и иконописи оригинал, с которого списано некоторое другое произведение. Понятие, обратное списку и копии: если рукопись (икона) A — список с рукописи (иконы) B, то рукопись (икона) B — протограф рукописи (иконы) A.

Как в текстологии, так и в иконописи, нередко реконструируют утраченный общий протограф, используя несколько известных списков.

Прочее 
  — одно из изобретений (патент 1932 года) американской изобретательницы Бьюлы Луизы Генри — пишущая машинка, делающая до 4 «оригинальных» копий текста при печати без использования копирки.
 Protograph Ltd. — название британской фирмы, специализирующейся в области современных методов копирования.

Примечания 

Иконография
Иконопись